Stato del Messico, uno degli Stati del Messico
uno degli stati del Messico, cioè l'entità federativa in cui è suddiviso il Messico